Задача Архимеда о быках — трактат Архимеда (287—212 годы ). Античный учёный ставит математическую задачу, полное решение которой было найдено лишь в XX веке с использованием компьютерной техники.

Издание 
«Задачу о быках» обнаружил Готхольд Эфраим Лессинг в греческой рукописи, состоящей из стихотворения в 44 строки, в библиотеке герцога Августа в Вольфенбюттеле в Германии. Текст задачи был опубликован в издании «Beiträge zur Geschichte und Litteratur» в Брауншвейге в 1773 году. Авторство Архимеда у антиковедов не вызывает сомнений, так как и по стилю, и по характеру трактат соответствует математическим эпиграммам той эпохи. Задача о быках авторства Архимеда упоминается в одном из античных схолиев к диалогу Платона «Хармид, или О благоразумии».

Суть задачи 
Архимед предлагает читателю найти количество быков бога Солнца Гелиоса при следующих условиях:
 у Гелиоса имелось четыре стада, каждое из которых отличалось по цвету
 количество белых быков было равным  тёмных + рыжим быкам
 тёмных быков  пёстрых + рыжим быкам
 пёстрых быков  белых + рыжим быкам
 белых коров  тёмного стада
 тёмных коров  пёстрого стада
 пёстрых коров  рыжего стада
 рыжих коров  белого стада
После этого Архимед предлагает найти количество быков и коров разного цвета, указывая, что тот у кого это получится не является невеждой.

Вторая часть задачи включает дополнительные условия:
 количество белых и тёмных быков — квадратное число
 количество пёстрых и рыжих быков — треугольное число
Тот, кто сможет при этих условиях определить число голов скота в стадах Гелиоса, по мнению Архимеда, является мудрецом.

Решение 
Решение первой части задачи сводится к системе линейных алгебраических уравнений. Если обозначить количество быков соответствующего цвета символами Б, Т, П и Р, а коров — б, т, п и р, то первые уравнения можно отобразить следующим образом:
 Б Т + Р → 6Б = 5Т + 6Р
 Т П + Р → 20Т = 9П + 20Р
 П Б + Р → 42П = 13Б + 42Р

Последовательно решая все семь уравнений будут получены следующие значения:
 Б — 
 Т — 
 П — 
 Р — 
 б — 
 т — 
 п — 
 р — 

Общее количество голов скота у Гелиоса таким образом составляло .

Вторая часть задачи, то есть поиск решения, которое удовлетворяло бы условиям первой и второй части, сводится к уравнению Пелля. Её решение было опубликовано в 1880 году. Общее количество быков приближённо равно . Чтобы записать все  цифр необходимо 660 страниц с 2500 знаков на каждой. Впервые точное числовое значение решения задачи о быках было распечатано в 1965 году с использованием компьютерной техники.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 

Архимед
Диофантовы уравнения